Cederna, quartiere di Monza.
Antonio Cederna, giornalista italiano.
Camilla Cederna, giornalista italiana.
Giulio Cederna, calciatore italiano socio fondatore del Milan, padre di Camilla Cederna
Giuseppe Cederna, attore italiano.
Cederna (casa editrice), casa editrice.